Buch ZH bezeichnet zwei verschiedene Ortschaften im Kanton Zürich, Schweiz:
 die Gemeinde Buch am Irchel
 die Ortschaft Buch (Wiesendangen), Gemeinde Wiesendangen